Die 2. Handball-Bundesliga 2018/19 ist die achte der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 38. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der 2. Bundesliga. Zwanzig Mannschaften spielen um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Die Saison begann im August 2018 und endet voraussichtlich im Juni 2019.

Modus 
Zwanzig Mannschaften spielen im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel. Die zwei Erstplatzierten steigen zur Saison 2019/20 in die Handball-Bundesliga auf, die fünf Letztplatzierten in die 3. Liga ab. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz, bei gleicher Tordifferenz gäbe es Entscheidungsspiele.

Auf- und Absteiger 
Aufsteiger aus der 3. Liga 2017/18 sind der Meister der Staffel Nord, der Handball Sport Verein Hamburg, Meister der Staffel Ost TV Großwallstadt sowie der Meister der Staffel West, der TuS Ferndorf und der Vizemeister TSV Bayer Dormagen. Der Meister der Staffel Süd (SV Salamander Kornwestheim) wollte das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen.

Absteiger aus der Handball-Bundesliga 2017/18 sind der TuS N-Lübbecke und der TV Hüttenberg.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Stand: 14. Mai 2019

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga 2018/19
 Ewige Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Übersicht 2. Bundesliga Männer 2018/19 auf SIS-Handball.de

Einzelnachweise 

Handballsaison 2018/19
2018